Blasen-Tragant wird als deutscher Büchername für folgende Arten verwendet:
 Astragalus penduliflorus, auch als Hänge-Tragant, Hängeblütiger Tragant und Alpenblasenschote bezeichnet.
 Astragalus vesicarius, auch als Aufgeblasener Tragant bezeichnet.